Doblham ist der Ortsname von

 Doblham (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Doblham (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern